Klabrub ist der deutsche Name mehrerer Orte in Tschechien:

Kladrub an der Elbe, siehe Kladruby nad Labem
Kladrub bei Radnitz, siehe Kladruby u Radnic
Kladrub bei Wlaschim, siehe Kladruby u Vlašimi
Kladrub, siehe Kladeruby
Kladrub, siehe Kladruby u Strakonic

cs:Kladruby